20 Jahre steht für:

 20 Jahre – Live in Frankfurt, Videoalbum der Band Böhse Onkelz (2001)
 20 Jahre – Nena feat. Nena, Studioalbum der Sängerin Nena (2002)
 20 Jahre – Wir schaffen Deutsch.Land, Studioalbum der Band Frei.Wild (2021)